The Impressions — американський гурт, що існував у 1958—1983 роках і працював у стилях госпел, соул та R&B.

Після розпаду групи її учасники зайнялись сольними кар'єрами, найвідомішими стали Кертіс Мейфілд та Джері Батлер. Найбільшими хітами гурту вважаються People Get Ready, Keep On Pushing, We're a Winner, For Your Precious Love, He Will Break Your Heart, Gypsy Woman, It's All Right.

Дискографія 

Музичні гурти Теннессі‎
Музичні гурти Чикаго
Афроамериканські музичні гурти
Музичні колективи, що з'явились 1958
Музиканти RSO Records
Музиканти Vee-Jay Records
Виконавці, включені в Зал слави рок-н-ролу